Фёдор Фили́ппов:
 Филиппов, Фёдор Иванович (1911—1988) — советский кинорежиссёр, Заслуженный деятель искусств РСФСР, член КПСС.
 Филиппов, Фёдор Яковлевич (1811—1875) — русский врач, штаб-лекарь, действительный статский советник.